Matteo Contini (Varese, 16 de abril de 1980) é um futebolista italiano que atualmente joga no clube AC Siena da Série A Italiana.

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas do Real Zaragoza